Ганс Коппи (; 25 января 1916 года, Берлин, Германия — 22 декабря 1942 года, Берлин, Германия) — антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Ганс Коппи родился 25 января 1916 года в Берлине, в Германии в семье Роберта и Фриды Коппи. Его родители были членами Коммунистической партии Германии (KPD). С 1929 по 1932 годы он рос и учился в Schulfarm Scharfenberg (профессиональное училище-интернат на острове Шарфенберг) в районе Берлин-Тегель. В 1931 и 1932 годах Ганс был членом организации «Красных скаутов» и Коммунистического союза молодежи Германии (KJVD).

В 1932 году его исключили из интерната после того, как он поддержал группу студентов, которые смотрели запрещенный фильм Kameradschaft Георга Вильгельма Пабста о франко-германской солидарности. Ганса перевели в Lessing-Gymnasium в Берлине. В это же время Адольф Гитлер и партия нацистов пришли к власти в Германии.

После поджога Рейхстага в марте 1933 года, в котором нацисты обвинили коммунистов, Ганс ушёл в подполье. Но уже в январе 1934 года он был арестован гестапо и отправлен в концентрационный лагерь Ораниенбург, где пробыл два месяца без суда и следствия. Затем его приговорили к году тюрьменого заключения за распространение незаконных листовок.

После освобождения Ганс нашёл работу токаря и восстановил общение со старыми друзьями из профессионального училища-интерната, оказывавшим помощь жертвам нацистских преследований. Он продолжал распространять листовки, в которых предупреждал соотечественников о последствиях нацистской милитаристской политики.

Осенью 1939 года, с началом Второй мировой войны, Ганс был признан непригодным и недостойным для несения воинской службы. Он вошёл в группу борцов сопротивления под руководством Вильгельма Шурман-Хорстера, в 1940 году ставшей частью организации «Красная капелла».

В 1941 году Ганс Коппи женился на соратнице по движению Хильде Раке. С началом войны Третьего рейха против СССР он стал слать по рации в Москву шифрограммы, в которых сообщал о деятельности групп сопротивления.

В следующем году советский секретный агент ответил Гансу, и вышел с ним на связь уже в Германии. Квартира для радиопередач была предоставлена другим членом «Красной капеллы» графиней Эрикой фон Брокдорф. Объявление тотальной войны против СССР привело к тому, что Ганса признали пригодным для несения воинской службы и призвали в вермахт.

Арест и казнь 
12 сентября 1942 года Ганс и Хильда Коппи были арестованы в Шримме (ныне Срем в Польше). Его родители, брат и тёща также были арестованы. 19 декабря 1942 года Имперский военный трибунал приговорил Ганса Коппи к смертной казни. Спустя три дня приговор был приведён в исполнение. Ганс Коппи был повешен вместе с другими членами движения Сопротивления Арвидом Харнаком и Харро Шульце-Бойзеном в тюрьме Плёцензее в Берлине.

Хильда, беременная на момент ареста, 27 ноября 1942 года в женской тюрьме на Барнимштрассе в Берлине родила сына, Ганса Коппи-младшего. Её казнили менее чем через год после мужа 5 августа 1943 года.

Память 
Мемориальная доска в Шарфенберге с именами борцов сопротивления, бывших учеников интерната, среди которых есть и имя Ганса Коппе, установлена в 1986 году. В Берлин-Тегель на Зейдельштрассе, 23 также установлена мемориальная доска с именами Ганса и Хильды Коппи. Имена Ганса и Хильды Коппи присвоены ряду школ, гимназий и улиц в городах Германии.

Фильмы 
 KLK an PTX — Die Rote Kapelle («Красная капелла»): в 1970/71 по сценарию Веры Кюхермайстер, Клауса Кюхермайстера и Хорста Э. Брандта
 Инга Вольфрам, Хельге Тримперт Ганс Коппи-младший: Verlorenes Leben. Hans Coppi und der letzte Agent der «Roten Kapelle». Film-Dokumentation, BRD 1996, 60 мин

 Примечания 

 Литература 
 Воспоминания о Гансе и Хильде Коппи в романе Петера Вайса Die Ästhetik des Widerstands («Эстетика сопротивления», 1975—1981).
 В 1999, Гертье Андерсен и Ганс Коппи-младший опубликовали собрание писем Харро Шульце-Бойзена Dieser Tod passt zu mir («Смерть следует за мной»).
 Heinrich Scheel: Vor den Schranken des Reichskriegsgerichts. Mein Weg in den Widerstand. edition q: Berlin 1993
 Gilles Perrault: Auf den Spuren der Roten Kapelle. (Überarbeitete Auflage), Rowohlt 1994
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. — Mit einer Einführung von Heinrich Scheel. ergebnisse, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0
 Hans Lautenschläger: An der Seite Hans Coppis. Erinnerungen des Genossen Hans Lautenschläger über den Kampf der Schulze-Boysen/Harnack-Organisation. Berlin 1980
 Stefan Roloff: Die Rote Kapelle. Die Widerstandsgruppe im Dritten Reich und die Geschichte Helmut Roloffs. Ullstein-Verlag: Berlin 2004 ISBN 3-548-36669-4

 Ссылки 

 Тюрьма Плёцензее
  Хронология жизни Ганска Коппи в Deutsches Historisches Museum''.
 Ганс Коппи-младший: Биография Ганса Коппи в онлайн-экспозиции «Die politischen Häftlinge des KZ Oranienburg» («Политические заключенные концентрационного лагеря Ораниенбург»)

Члены Красной капеллы
Члены Коммунистической партии Германии
Умершие в Плётцензее
Казнённые за шпионаж
Повешенные в Германии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1942 году